Абдул-бек Табасаранский ( — ) — российский военачальник, полковник.

Биография 
Родом из беков Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области. Образование получил в Бакинском реальном училище.

В службу вступил 24 августа 1889 года вольноопределяющимся в 46-й драгунский Переяславский Его Величества полк. Окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Выпущен в 41-й драгунский Ямбургский полк.

С 1891 года — корнет, с 1895 года — поручик. В 1900 году — штабс-ротмистр. С 1903 года — ротмистр. 

Участник русско-японской войны. С 16 апреля 1904 года прикомандирован к 2-му Дагестанскому конному полку, переименован в подъесаулы. За боевое отличие произведен в есаулы. 12 января 1905 года был ранен в бою.

С 17 июля 1906 года — подполковник.

На 1-е января 1906 года командующий 2-й сотней Дагестанского конного полка.

Участник Первой мировой войны в составе Дагестанского конного полка. С 1914 года — полковник. 18 апреля 1915 года «За отличие в делах против неприятеля» удостоен Высочайшего благоволения. С 9 декабря 1915 года по 18 мая 1917 года — командир Осетинского конного полка.

Расстрелян в Баку отрядами дашнаков в марте 1918 года.

Примечания

Ссылки 
 
Киреев Ф. С. Герои и подвиги: Уроженцы Осетии в Первой мировой войне. — Владикавказ: Ир, 2010
 Доклад председателю Чрезвычайной Следственной Комиссии, члена той же Комиссии А. Е. Клуге по делу о насилиях, произведенных над мусульманским населением г. Баку

Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Бакинского реального училища
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища